Jaap ist der Familienname folgender Personen:
 Max Jaap (1902–1978), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Otto Jaap (1864–1922), deutscher Botaniker

Jaap ist als Verkleinerungsform von Jacob ein niederländischer männlicher Vorname.

Namensträger:

 Jaap Barendregt (1905–1952), niederländischer Fußballspieler
 Jaap Blonk (* 1953), niederländischer Komponist, Vokalist und Lautpoet
 Jaap Boot (1903–1986), niederländischer Leichtathlet
 Jaap Bos (* 1953), niederländischer Fußballspieler
 Jaap Eden (1873–1925), niederländischer Eisschnellläufer und Radsportler
 Jaap Eggermont (* 1946), niederländischer Musiker und Produzent
 Jaap ter Haar (1922–1998), niederländischer Schriftsteller
 Jaap M. Hemelrijk (1925–2018), niederländischer Klassischer Archäologe
 Jaap de Hoop Scheffer (* 1948), niederländischer Politiker
 Jaap Kool (1891–1959), niederländischer Komponist, Musikwissenschaftler und Pädagoge
 Jaap Kunst (1891–1960), niederländischer Musikethnologe
 Jaap van Lagen (* 1976), niederländischer Rennfahrer
 Jaap ter Linden (* 1947), niederländischer Cellist, Gambist und Dirigent
 Jaap Mansfeld (* 1936), niederländischer Philosoph und Philosophiehistoriker
 Jaap Meijer (1905–1943), niederländischer Bahnradsportler und Weltmeister
 Jaap Oudkerk (* 1937), niederländischer Radrennfahrer und zweifacher Weltmeister
 Jaap Schröder (1925–2020), niederländischer Violinist und Dirigent
 Jaap Speyer (1891–1952), niederländischer Filmregisseur
 Jaap Stam (* 1972), niederländischer Fußballspieler
 Jaap van der Wiel (1960–2012), niederländischer Fußballspieler
 Jaap van Zweden (* 1960), niederländischer Violinist und Dirigent

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Niederländischer Personenname